Velika nagrada Južne Afrike 1974 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 30. marca 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 78
| 1:42:40,96
| 4
| 9
|-
! 2
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 78
| + 33,94 s
| 11
| 6
|-
! 3
| 33
|  Mike Hailwood
| McLaren-Ford
| 78
| + 42,16 s
| 12
| 4
|-
! 4
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 78
| + 44,19 s
| 15
| 3
|-
! 5
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 78
| + 46,23 s
| 7
| 2
|-
! 6
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 78
| + 56,04 s
| 3
| 1
|-
! 7
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 78
| + 1:08,39
| 5
|  
|-
! 8
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 78
| + 1:10,54
| 8
|  
|-
! 9
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 77
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 10
| 10
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 77
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 11
| 18
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 77
| +1 krog
| 2
|  
|-
! 12
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 77
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 13
| 29
|  Ian Scheckter
| Lotus-Ford
| 76
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 14
| 32
|  Eddie Keizan
| Tyrrell-Ford
| 76
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 15
| 37
|  François Migault
| BRM
| 75
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! 16
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 74
| Vžig
| 1
|  
|-
! 17
| 8
|  Richard Robarts
| Brabham-Ford
| 74
| +4 krogi
| 23
|  
|-
! 18
| 15
|  Henri Pescarolo
| BRM
| 72
| +6 krogov
| 21
|  
|-
! 19
| 23
|  Dave Charlton
| McLaren-Ford
| 71
| +7 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 65
| Pritisk olja
| 6
|  
|-
! Ods
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 54
| Dovod goriva
| 13
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 31
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 13
| Prenos
| 14
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 11
| Vzmetenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 30
|  Paddy Driver
| Lotus-Ford
| 6
| Sklopka
| 26
|  
|-
! Ods
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 2
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 21
|  Tom Belsø
| Iso Marlboro-Ford
| 0
| Sklopka
| 27
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Carlos Reutemann 1'18.160

Formula 1 sezona 1974
1974